Station Dirinon is een spoorwegstation in de Franse gemeente Dirinon.

Dirinon
Dirinon